Gnomeskelus är ett släkte av mångfotingar. Gnomeskelus ingår i familjen Dalodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Gnomeskelus